est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance dans la préfecture de Fukuoka
Naissance en août 1976
Joueur du Sagan Tosu
Joueur de l'Oita Trinita
Joueur du Nagoya Grampus
Joueur du Vissel Kobe
Joueur du Roasso Kumamoto